Universitat Estatal de Louisiana (del seu nom en anglès Louisiana State University), universitat pública de l'estat de Louisiana (Estats Units)
 LSU Tigers (de l'acrònim anterior), nom dels equips d'esports de la Universitat Estatal de Louisiana
 LSU-Baltai Kaunas (de l'acrònim de Lietuvos Sporto Universitetas), club de bàsquet de la ciutat de Kaunas (Lituània)
 Limba Sarda Unificada, proposta de norma d'escriptura per a la llengua sarda
 Llengua de signes uruguaiana, llengua de signes usada pels sords de l'Uruguai